

Geografia 
 Brenner – toponimo tedesco di Brennero, comune italiano  in Provincia di Bolzano
 Brenner – consiglio regionale nel distretto Centrale di Israele

Persone 
 Adam Brenner – vero nome di Adam Bomb, chitarrista statunitense
 Adolph von Brenner-Felsach – diplomatico e nobile austriaco
 Albert Brenner, noto anche come Al Brenner – scenografo statunitense
 Charles Brenner – psicoanalista statunitense
 David Brenner – attore e umorista statunitense
 David Brenner – montatore statunitense
 Elias Brenner – miniatore, incisore e archeologo svedese
 Ernst Brenner – politico svizzero
 Eve Brenner – attrice e cantante statunitense
 Ewald Brenner – ex calciatore austriaco
 Guillaume Brenner – ex calciatore francese naturalizzato togolese
 Hannes Brenner – ex sciatore alpino austriaco
 Hans Brenner – attore austriaco
 Irv Brenner – cestista statunitense
 János Brenner – presbitero ungherese
 Johanna Brenner – filosofa statunitense
 John Brenner – ex pesista e discobolo statunitense
 Karl-Heinrich Brenner – generale tedesco
 Marie Brenner – scrittrice e giornalista statunitense
 Richard Brenner – esploratore tedesco
 Sophia Elisabet Brenner – poetessa e letterata svedese
 Sydney Brenner – biologo sudafricano
 Veronica Brenner – ex sciatrice freestyle canadese
 Vytas Brenner – musicista, compositore, chitarrista e tastierista venezuelano
 Yosef Haim Brenner – scrittore israeliano, di nascita ucraina
 Brenner Souza da Silva - calciatore brasiliano

Altro 
 Autobrennero – autostrada italiana che raggiunge il passo del Brennero
 Brenner Autobahn – autostrada austriaca che raggiunge il passo del Brennero
 Brenner Basistunnel - BBT – Galleria di base del Brennero
 Fritz Brenner – personaggio letterario dei romanzi di Nero Wolfe
 Simon Brenner – personaggio della serie televisiva E.R. - Medici in prima linea

Altri progetti